Иван Кавка (; ок. 1869, с. Поляны Суровичные, Лемковщина (ныне Кросненский повят (Подкарпатское воеводство), Польша) — ?) — скульптор украинского происхождения.

Биография 
С детства отличался художественными способностями. С 10-летнего возраста обучался в Рыманувской школе резчиков, продолжил учёбу в Кракове та Будапеште.

Работал в Перемышле, с 1892 года — во Львове, с 1901 года — в Кракове. Принимал участие в скульптурном украшении интерьера греко-католического собора в Перемышле, отреставрировал Зигмунтовскую часовню в Кракове.

Произведения И. Кавки экспонировались во Львове: в ставропигийском институте Львовского Успенского братства (1892), на Галицкой краевой выставке (1894) и 1-й художественной выставке общества содействия развитию русского искусства (1900).

Создавал каменные надгробия, деревянные рельефы, статуэтки, продуманные структурно и тщательно обработанные в деталях композиции на исторические и религиозные темы. Отдельные работы хранятся в Национальном музее во Львове.

Избранные работы 
 Барельефы — «Положение Христа во гроб» (1890-е гг.), «Воссоединение» (1894);
 конная статуэтка «Богдан Хмельницкий»(1900).

Примечания

Литература 
 Словник художників України / за ред. М. П. Бажана (відп. ред.) та ін. — К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. — 272 с., іл. — С. 95.
 Красовський І. Діячі науки і культури Лемківщини: Довід. Торонто; Л., 2000.

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XIX века
Скульпторы XX века
Скульпторы Львова
Скульпторы Польши